Lycée Saint-Paul à Besançon
 Lycée Saint-Paul Notre-Dame à La Ferté-Bernard
 Lycée Saint-Paul à Lille
 Lycée privé polyvalent Saint-Paul à Lens
 Lycée Saint-Paul à Montbrison
 Collège-Lycée Saint-Paul à Orléans
 Lycée Saint-Paul IV à La Réunion
 Lycée Saint-Paul à Roanne
 Institution Saint-Paul (Collège-Lycée Saint-Paul) à Saint-Étienne
 Lycée Saint-Paul à Vannes